Zdeněk Kolář e Luis David Martínez erano i detentori del titolo ma solo Martínez ha deciso di difendere il titolo in coppia con Fabien Reboul.

In finale Marco Bortolotti e Sergio Martos Gornés hanno sconfitto Ivan Sabanov e Matej Sabanov con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Fabien Reboul (semifinale)
  Albano Olivetti /  Fernando Romboli (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (finale) 
  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (primo turno)

Wildcard 

  Marco Miceli /  Stefano Napolitano (primo turno)

  Marco De Rossi /  Manuel Mazza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Marino Open 2022